Richard Hamilton – attore statunitense
 Richard Hamilton – pittore inglese
 Richard Clay Hamilton – cestista statunitense
 Richard Hamilton – matematico statunitense